Brian Benning (né en 1966), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.
  (1814–1875), avocat, juge et général confédéré pendant la guerre de Sécession,
 James Benning (1942-), réalisateur américain,
 Jim Benning (né en 1963), joueur de hockey sur glace canadien,
 Sadie Benning (né en 1973), une vidéaste, plasticienne et musicienne américaine.

Toponymie 
 Fort Benning, une base de l'armée américaine en Georgie et en Alabama, nommée d'après le général confédéré. 
 Benning Ridge, un quartier résidentiel de Washington

Voir aussi
 
 Benningen